Назарьевский сельский округ

Московская область 

 Назарьевский сельский округ Наро-Фоминского района (1994—2006)
 Назарьевский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)